Фоминская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Липовское».

География 
Деревня расположена в 91,5 километрах на северо-запад от Вельска, на правом берегу реки Пуя, притоке Ваги. Ближайшие населённые пункты: на севере село Павловское и деревня Андричевская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «2099» как «Фоминская (Заяцовская)». Насчитывала 4 двора, 17 жителей мужского пола и 25 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 20 дворов, 32 мужчины и 61 женщина.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Липовское»